

Акворт — місто, штат Джорджія
 Акворт — місто, штат Нью-Гемпшир